

Sigle 
 Network 2 – rete televisiva irlandese, ora RTÉ Two

Astronomia 
 N2 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 N2 – formula bruta dell'azoto molecolare

Codici 
 N2 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Daghestan Airlines

Strade 
 N2 – strada nazionale del Bangladesh, collega Dacca e Tamabil via Sylhet
 N2  – strada nazionale belga Bruxelles-Maastricht
 N2 – strada nazionale francese, collega Parigi e La Capelle
 N2 – strada nazionale  del Gabon, collega Bifoun e Eboro in Camerun
 N2 – strada nazionale  irlandese, collega Dublino e il confine con l'Irlanda del Nord
 N2  – strada nazionale irlandese Dublino-Monaghan
 N2 – strada statale del Madagascar che collega la capitale Antananarivo a Toamasina, il maggiore porto marittimo dell'isola.
 N2 – strada nazionale marocchina, collega Tangeri e Oujda
 N2 – strada nazionale  della Repubblica del Congo, collega Brazzaville e il confine settentrionale
 N2 – strada nazionale del Senegal, collega Kaolack e Kidira
 N2  – strada nazionale sudafricana Città del Capo—Ermelo
 N2 – strada nazionale dello Zimbabwe, collega Harare-Borrowdale e Brooke

Altro 
 N²  – tipo di arma usata nell'anime Neon Genesis Evangelion
 N2 – categoria di autocarro secondo il codice della strada italiano

Formule molecolari